Жигари — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Пореченской волости.

География 
Расположена на юге района, в 52 км к югу от райцентра Великие Луки и в 15 км от волостного центра Поречье.

В 4 верстах к востоку от деревни Жигари находилась ныне запустевшая деревня Жидки (Житки, Берёзовка).

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 192 жителя.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Великолукского района. Пореченская волость

Населённые пункты Великолукского района